Lihtenštajnska nogometna reprezentacija predstavlja Lihtenštajn u sportu nogometu. Ova reprezentacija spada među najslabije nogometne reprezentacija u Europi i na svijetu. Domaće utakmice igra na Rheinpark Stadionu u Vaduzu. Najveći uspjeh im je pobjeda nad nogometnom reprezentacijom Luksemburga 2006. godine rezultatom 4-0, te neriješen rezultat protiv Portugala (2-2) iste godine. Također,  Lihtenštajn drži i jedan neslavan rekord, a to je da su jedina reprezentacija koja je izgubila od San Marina.

Uspjesi

Svjetska prvenstva 

 1930. do 1994.- nisu nastupali
 1998. do 2014.- nisu se kvalificirali

Europska prvenstva 

 1960. do 1992. - nisu nastupali
 1996. do 2012. - nisu se kvalificirali

Trenutačni sastav 

od 17. studenog 2010.

Rekorderi u nastupima i golovima

Nastupi

Strijelci

Izbornici 

 Hans Müntener 1982.
 Pius Fischer 1984.
 Erich Bürzle 1990. 
 Dietrich Weise 1990. – 1996.
 Alfred Riedl 1997. – 1998.
 Erich Bürzle 1998.
 Ralf Loose 1998. – 2003.
 Walter Hörmann 2003. – 2004.
 Martin Andermatt 2004. – 2006.
 Urs Meier 2006.
 Hans-Peter Zaugg 2007. – danas

Nogomet u Lihtenštajnu‎
Nogometne reprezentacije